Игуменья Ольга (в миру Еле́на Ива́новна Слёзкина; 29 октября 1915, Петроград, Российская империя — 3 ноября 2013, Бюсси-ан-От, Франция) — игуменья Западноевропейского экзархата Константинопольского патриархата; настоятельница Покровского монастыря (1992—2013).

Биография 
Родилась 29 октября 1915 году в Петрограде в дворянской семье.

В 1920 году с семьей эмигрировала из России и поселилась во Франции, где получила филологическое образование (доктор филологических наук) и работала доцентом Института восточных языков в Париже.

Будучи православной, активно участвовала в жизни прихода храма Христа Спасителя в пригороде Парижа — Аньер-сюр-Сен, где несла обязанности чтеца и преподавала в церковной школе при храме. Посещала русских больных в госпиталях.

Духовным наставником Елены Слёзкиной в течение многих десятилетий был епископ Мефодий (Кульман), настоятель Аньерского Спасского храма. По его благословению, в течение четверти века девушка была организатором паломничеств в Святую Землю.

В 1964 году епископом Мефодием была тайно пострижена в рясофор. Не жила в монастыре, потому что ухаживала за больной матерью.

В 1973 году защитила в Сорбонне диссертацию, посвященную Оптиной пустыни и Ивану Киреевскому. В течение следующих нескольких лет она преподавала русский язык и русскую культуру в Государственном институте Восточных языков и культур.

Вела работу по изданию в эмиграции русского духовно-нравственного журнала «Вечное».

В 1988 году после смерти матери приняла монашеский постриг с именем Ольга в Женской общине в Вифании во время паломничества в Палестину. Поступила в Покровский женский монастырь в Бюсси-ан-От, где после кончины в 1992 году игумении Феодосии (Соломянской) была возведена в сан игуменьи и стала настоятельницей Покровского монастыря. В годы её игуменства был прославлен в лике святых протоиерей Алексий Южинский, мощи которого в настоящее время находятся в монастыре; был возведен новый большой храм обители.

Скончалась утром 3 ноября 2013 года во время литургии в возрасте 98 лет.

Семья 
 Отец — Иван Михайлович Слёзкин — потомственный дворянин, окончил Императорское училище правоведения в Санкт-Петербурге, в 1920 году вместе с семьей был вынужден эмигрировать на Запад. Автор книги «Моим детям» (1936).
 Брат — Михаил Иванович Слёзкин.

Библиография 
 Моим детям. Игумения Ольга (Е. И. Слезкина). Воспоминания. 2008. — 236 c.
 Воспоминания / публ. подгот. Мария Васильевна Зубова; предисл. редакции журн. // Московский журнал. История государства Российского. — 2008. — N 10. — С. 62-71

Примечания

Литература 
 Покровская обитель: К 50-летию со дня основания Русского православного монастыря Покрова Пресвятой Богородицы в Бюси-ан-От (Франция) / Сост. Ирина Басова. — Париж, 1996. — С. 33-35.
 Энеева Н. Т. Игуменья Ольга (Слёзкина) — настоятельница Покровской обители в Бюсси-ан-От  // Традиции и современность. 2019. — № 22. — С. 11-27.

Ссылки 
 Игуменья Ольга (Слёзкина) 
 Игумения Ольга (Слезкина Елена Ивановна) 
 Mère Olga (1915—2013) 
 Смерть без паники. Со светом Памяти игумении Ольги (Слёзкиной) 

Русские эмигранты первой волны во Франции
Западноевропейский экзархат русских приходов
Игуменьи Константинопольской православной церкви
Похороненные в Бюсси-ан-От